.

Мартин Эмануэль Юханссон или Мартин Юханссон-старший (, 6 августа 1918, Нурхюттан — июль 1999, там же) — шведский шахматист, мастер. Один из сильнейших шахматистов Швеции 1960-х гг. Чемпион Швеции 1966 г. В 1965 г. в чемпионате Швеции разделил 1—2 места с З. Нильссоном, но проиграл дополнительный матч (2 : 3). Бронзовый призер чемпионата Швеции 1964 г. В составе сборной Швеции участник шести шахматных олимпиад (дважды играл на 1-й и один раз на 2-й доске). Также увлекался заочными шахматами. В 1950 и 1962 гг. дважды становился чемпионом Швеции по переписке. В 1963 г. представлял Швецию в зональном турнире претендентского цикла 1963—1965 гг. Главное достижение на международной арене — дележ 1—2 мест с гроссмейстером А. А. Котовым на новогоднем турнире в Стокгольме (1959 / 60 гг.). Тогда Юханссону удалось в числе прочих опередить гроссмейстера П. П. Кереса.

Всю жизнь прожил в небольшом городке Нуррхюттан, недалеко от города Викмансхюттан, муниципалитет Хедемора, лён Даларна.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Швеции
Шахматисты XX века
Родившиеся в Нурхюттане
Умершие в 1999 году
Умершие в Нурхюттане